

Geografia
 Cranston – città degli Stati Uniti d'America, nella contea di Providence, nello stato del Rhode Island

Persone
 Alan Cranston – giornalista e politico statunitense
 Bryan Cranston – attore, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Dana Cranston – pallavolista canadese
 Toller Cranston – pattinatore artistico su ghiaccio canadese